FET — это программа с открытым исходным кодом для автоматического составления расписаний занятий в школах, профессионально-технических и высших учебных заведениях. FET написана на C++ с использованием кросс платформенного набора библиотек Qt. Распространяется бесплатно под лицензией GNU AGPL v3.

История создания 
Первоначально аббревиатура FET означала «Free Evolutionary Timetabling». Поскольку алгоритм больше не является эволюционным, буква E в середине аббревиатуры может обозначать все, что пользователи смогут вообразить.

Возможности 
При работе алгоритма учитываются многие параметры учебного процесса: обучающиеся, преподаватели, дисциплины, аудитории, здания, занятия, деление на потоки, группы и подгруппы, ограничения. После заполнения необходимых данных FET анализирует их и предлагает одно или несколько возможных расписаний.

Для учёта различных норм и правил составления расписаний разработаны пользовательские версии, которые применяются в учебных заведениях Марокко, Алжира, где используются две смены (утро и вечер) с длительным перерывом между ними и Северной Америки, где используются периоды (разные расписания в разные периоды). Начиная с версии 6 возможности всех этих версий объединены в одну основную программу, где делятся по категориям.

Характеристики 
 Интерфейс переведен на множество языков.
 Полностью автоматический алгоритм создания расписаний с возможностью полуавтоматического или ручного размещения занятий.
 Независимая от операционной системы реализация.
 Гибкий формат XML для входного файла.
 Возможность записать текущее созданное расписание без остановки генерации (в виде HTML на жестком диске).
 Импорт / экспорт в формате CSV.
 Сохранение расписаний в форматах HTML, XML и CSV.
 Очень гибкое разделение обучающихся на группы: потоки, группы и подгруппы. FET позволяет совмещать потоки и группы и не совмещать подгруппы. Можно даже выделить отдельных учащихся (в отдельные подгруппы).
 Ограничения по алгоритму (большинство могут быть изменены пользователем, для большого количества ограничений потребуется больше памяти). Каждое ограничение имеет вес в процентах (значимость) от 0,0. % до 100,0 % (некоторые специальные ограничения могут иметь вес только 100 %).
 Гибкий диапазон временных ограничений.
 Гибкий диапазон ограничений по размещению.

См. также 
 Управление данными
 SchoolTool

Примечания

Ссылки 
 Сайт FET
 Форум FET
 Руководство FET

Программное обеспечение с лицензией GNU AGPL
Образовательное программное обеспечение
Программное обеспечение, написанное на C++